Juan Carreño de Miranda (1614–1685), pintor do barroco espanhol;
Juan Carreño Sandoval (1907–1940), futebolista mexicano;
Juan Carreño López (1968), ex-futebolista chileno.

Ver também

Desambiguações de antropônimos